Биографика:
 Биографика — прикладная междисциплинарная наука.
 Биографика (альбом) — второй альбом группы «Ю-Питер», вышедший в 2004 году.